— японская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде; бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтинге; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2007).

Общая информация 
Куруми — одна из двух детей Сюнго и Сатоки Нары, её брата зовут Цубаса.

Японка в теннисе с четырёх лет, любимое покрытие — хард, сильное место в игре — скорость передвижения по корту.

Спортивная карьера 
На юниорском уровне Нара смогла однажды выйти в финал турнира серии Большого шлема в парном разряде среди девушек — в 2007 году на Уимблдонском турнире в дуэте с Мисаки Дои. В мае 2008 года она выиграла первый парный титул на турнирах из цикла ITF, победив на 50-тысячнике в Гифу в альянсе с Кимико Датэ-Крумм. В октябре того же года она выиграла 25-тычник ITF — первый в одиночном разряде.

В октябре 2009 года Нара дебютирует в основных соревнованиях WTA-туре, сыграв на турнире в Осаке. В июне 2010 года через квалификационный отбор она попадает на первый для себя взрослый Большой шлем — Открытый чемпионат Франции. В июле она выиграла 50-тысячник ITF в США. В июле 2011 года Куруми впервые сыграла за сборной Японии в розыгрыше Кубка Федерации. В ноябре того же года она победила ещё на одном 50-тысячнике ITF в США.

Следующий одиночный титул ITF она завоевала в июле 2013 года, также на 50-тысячнике в США. В сентябре через квалификацию она смогла попасть на Открытый чемпионат США, где впервые в карьере добралась до стадии третьего раунда. В октябре Нара смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Осаке. В том сезоне японка впервые поднялась в Топ-100 женского рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии 2014 года Куруми смогла выйти в третий раунд. В феврале на турнире в Рио-де-Жанейро 22-летняя японская теннисистка завоевала свой первый титул WTA. В финале ей противостояла чешка Клара Закопалова и Нара смогла одержать победу со счётом 6-1, 4-6, 6-1. В августе она попала в финал турнира в Вашингтоне, где на этот раз проиграла. Куруми не смогла одолеть россиянку Светлану Кузнецову (3-6, 6-4, 4-6). В Вашингтоне она ещё сыграла в парном финале в команде с Хироко Кувата, но также проиграла. К середине августа Нара поднялась на 32-е место мирового рейтинга.

В январе 2015 года Нара вышла в полуфинал турнира в Хобарте. В сентябре 2015 года она сыграла в парном финале турнира в Токио, попав туда в команде с Мисаки Дои.

В 2017 году на Открытом чемпионате США Нара в матче второго раунда впервые обыграла теннисистку из Топ-10. Ею оказалась Светлана Кузнецова (№ 8 в мире на тот момент).

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (5) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте JTA 

Теннисисты Японии